Armadillo ( Gürteltier) steht für:

 Armadillo (Roman), Roman von William Boyd aus dem Jahr 1998
 Armadillo, Originaltitel des dänischen Dokumentarfilms Camp Armadillo aus dem Jahr 2010
 ein Strukturprotein, siehe β-Catenin
 Armadillo (C++), eine Programmbibliothek, siehe Basic Linear Algebra Subprograms #Implementierungen
 Armadillo (Satellit), ein Forschungssatellit der NASA und der Universität von Texas
 Armadillo Aerospace, US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen
 Armadillo Hill, Berg in Antarktika
 The Armadillo, volkstümlicher Name des Clyde Auditorium in Glasgow